La nazionale di calcio femminile del Venezuela è la rappresentativa calcistica femminile internazionale del Venezuela, gestita dalla Federazione calcistica del Venezuela (Federación Venezolana de Fútbol - FVF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 23 giugno 2017, la nazionale femminile occupa il 62º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendo una posizione rispetto alla classifica del 2016.

Come membro della Confederación sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, tra i quali il Campionato mondiale FIFA, il Campionato sudamericano di calcio femminile, i Giochi olimpici estivi, i Giochi panamericani e i tornei a invito.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata
 1995: non invitata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi Olimpici 
 1996: non qualificata
 2000: non qualificata
 2004: non qualificata
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata
 2016: non qualificata
 2020: non qualificata

Partecipazioni al campionato sudamericano 
 1991 - 3º posto 
 1995 - non ha partecipato
 1998 - Fase a gironi
 2003 - Fase a gironi
 2006 - Fase a gironi
 2010 - Fase a gironi
 2014 - Fase a gironi
 2018 - Fase a gironi
 2022 - 6º posto

Partecipazioni ai Giochi bolivariani 
 2005 - 5º posto
 2009 - 3º posto

Tutte le rose

Campionato sudamericano

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni